Kloštar je lahko:

 Kloštar (Hrvaška)
 Kloštar Ivanić (Hrvaška)
 Kloštar Podravski (Hrvaška)
 Kloštar Vojakovački (Hrvaška)